Campina Grande (gemeente), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Campina Grande (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraíba